

Toponymie 

 Wango , village du Congo.

 Wango, village du Togo.

Bande-dessinée 
 Wango, série réaliste d'aventures publiée dans Vaillant de 1957 à 1960, destinée à remplacer la série Lynx blanc.